

Argentinien

Chile 

!Sudamerika
Sport (Südamerika)
Langlaufloipen in Sudamerika
!Langlaufloipen